ГРС:
 Газораспределительная станция
 Гражданский радикальный союз

См. также 
 GRS (от ) — спектрометр гамма-излучения.
 GRS 1124-683 — двойная звезда с кандидатом в чёрную дыру.